В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Джоанн Расселл 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (півфінал)

 Еліз Берджін /  Джоанн Расселл (фінал)
 Зіна Гаррісон /  Кеті Ріналді (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston